Pleyte ist der Name von:

 Cornelis Marinus Pleyte (1863–1917), niederländischer Museumskurator
 Thomas Bastiaan Pleyte (1864–1926), niederländischer Politiker
 Willem Pleyte (1836–1903), niederländischer Ägyptologe und Museumsdirektor